Holovits ist der Familienname folgender Personen:

 György Holovits (1946–2018), ungarischer Regattasegler
 Tamás Holovits (1950–2023), ungarischer Regattasegler